Овсей Швифф (; , , Российская империя — , , Бразилия) — немецкий ,  еврейского происхождения.

Биография 
Учился в Варшаве и Санкт-Петербурге. С 1910 г. жил и работал в Берлине, первоначально давая частные уроки. В 1918 г. преподавал в Консерватории Шарвенки, в 1919—1920 гг. концертмейстер берлинского Метрополь-театра, специализировавшегося на оперетте и других лёгких постановках. В 1921—1922 гг. выступал в составе струнного квартета под руководством Исая Бармаса, исполняя партии второй скрипки или альта; позднее играл в квартете Владислава Вагхальтера. Кроме того, как скрипач и дирижёр выступал в ресторанных, гостиничных, курортных оркестрах.

В 1921 г. женился на Магде фон Целевски, сестре Эриха фон Целевски, сделавшего заметную карьеру в нацистской Германии, преимущественно в СС. Тем не менее, начиная с 1932 г. Швифф подвергся ряду запретов на профессию и в 1936 г. с семьёй выехал из Германии, обосновавшись в Сан-Паулу. Жена Швиффа работала медсестрой, а он сам лишь к 1950 г. смог получить работу в радиооркестре, однако уже в 1954 г. вынужден был оставить исполнительскую деятельность из-за прогрессирующей болезни Паркинсона.

Ссылки 
 Sophie Fetthauer. Owsey Schwiff // Lexikon verfolgter Musiker und Musikerinnen der NS-Zeit

Академические музыканты Германии
Преподаватели Консерватории Клиндворта — Шарвенки
Умершие от болезни Паркинсона